Щербак Олександр Михайлович:
 Щербак Олександр Михайлович (1915—1942) — Герой Радянського Союзу, партизан
 Щербак Олександр Михайлович (1926—2008) — тюрколог і алтаїст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок